Мю́ррей Фле́тчер Прэтт (; , Тонаванда, штат , США — , , штат Нью-Джерси, США) — американский писатель и переводчик. Писал в жанрах научной фантастики, фэнтези, а также исторические произведения о флоте и Гражданской войне в США.

Издавался также под псевдонимами Джордж В. Флетчер (George W. Fletcher) и Ирвин Лестер (Irwin Lester).

Биография 
Мюррей Флетчер Прэтт родился  в индейской резервации поблизости от Тонаванды, пригорода Буффало в штате Нью-Йорк.

Учился в  в  (штат Нью-Йорк, США), а позднее в Сорбонне (Париж, Франция).

Работал в газете «».

В 1920 году переехал жить в Нью-Йорк.

Первый научно-фантастический рассказ Флетчер Прэтт опубликовал в 1928 году, это был «Цикл осьминога» (). Авторами рассказа значились сам Флетчер Прэтт и Ирвин Лестер (один из псевдонимов Прэтта).

Первая изданная книга — «Героические годы» (, 1934). Книга рассказывает об Англо-американской войне 1812—1814 годов.

Также занимался переводами с французского и немецкого.

Наибольшую известность Прэтту принесли романы из цикла «Дипломированный чародей» о чародее Гарольде Ши (Harold Shea), написанные в соавторстве с Л. Спрэгом де Кампом.
С ним же был написан сборник рассказов «Бар Гавагана».

Кроме того, Флетчер Прэтт известен и как автор фэнтезийного романа «Колодец Единорога» (1948), вдохновлённого произведениями лорда Дансени.

Флетчер Прэтт умер  от рака.

Примечания 

Писатели-фантасты США
Умершие от рака